Милан Кнежевић се може односити на:

 Милан Kнежевић (амбасадор) (1921—), амбасадор СФРЈ.
 Милан Kнежевић (генерал) (1923—1976), генерал-потпуковник ЈНА.
 Милан Кнежевић (редитељ) (1953—), редитељ и сценариста.
 Милан Кнежевић (политичар) (1980—), политичар, лидер ДНП-а, Црна Гора.